Asparuchovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Medkovets, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Dlgopol, 
 Asparuchovo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Levski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar